Boletus caucasicus est une espèce de champignons de la famille des Boletaceae. Auparavant considérée comme étant une sous-espèce de Bolet blafard (Boletus luridus), c’est une espèce .

Liens externes 

 
 
 
 
 

Espèce de champignons (nom scientifique)
Boletus